«Hotel Majestic» - o «Majestic Hotel» - puede referirse a:

Edificios

Argentina
 Hotel Majestic (Buenos Aires)

Dubái
Majestic Hotel (Dubái)

Ecuador
 Hotel Majestic (antiguo)

España
Hotel Majestic (Barcelona)

Estados Unidos
Majestic Hotel (San Luis, Misuri)
Hotel Majestic (San Francisco)

Francia
Hotel Majestic (París), antiguamente Palacio de Castilla
Hotel Majestic (Burdeos)
Hotel Majestic (Cannes)

India
Hotel Majestic (Bombay)

Italia
Hotel Majestic (Roma)
Hotel Majestic (Sorrento)

Reino Unido
Hotel Majestic (Harrogate)

Túnez
Majestic Hotel (Túnez)

Venezuela
 Hotel Majestic (Caracas)

Vietnam
Hotel Majestic (Saigón), de 1925, notable edificio colonial de estilo Art Decó